«Мле́чный путь» — российский комедийно-мелодраматический художественный фильм 2015 года режиссёра Анны Матисон.

Премьера картины в России состоялась 1 января 2016 года. Премьера в мире состоялась 31 октября 2016 года.

Сюжет 
Супруги Андрей и Надежда испытывают семейные трудности. В конце концов они решают, что стоит развестись, хотя оформить развод всё никак не соберутся. Андрей уезжает в Москву, а Надежда с двумя детьми Елизаветой и Дмитрием остаётся в Иркутске. Но в канун Нового года семья решает собраться вместе на берегу Байкала и встретить там праздник. Здесь и начинаются чудеса. Сначала таинственно пропадает Андрей, затем и Надежда. Когда они, наконец, находят друг друга — обнаруживается пропажа Дмитрия.

В ролях 
 Сергей Безруков — Андрей Михайлович Кайгородов, муж Надежды Анатольевны
 Марина Александрова — Надежда Анатольевна Кайгородова (Кононова), жена Андрея Михайловича
 Анастасия Безрукова — Лиза Кайгородова, дочь Андрея и Нади
 Пётр Терещенко — Митя Кайгородов, сын Андрея и Нади
 Владимир Войтюк — Дима, сын Гиги и Марины
 Коте Толордава — Гига, таксист
 Кристина Бабушкина — Марина, жена Гиги
 Максим Керин — сотрудник ГАИ
 Татьяна Веденеева — мать Нади
 Юрий Кузнецов — Михаил, отец Андрея Кайгородова
 Людмила Гаврилова — мать Андрея Кайгородова
 Виктория Лукина — сестра Андрея Кайгородова
 Бэлик Дамбаев — Коля
 Сергей Соцердотский — Саня
 Владимир Меньшов — местный житель
 Валентин Гафт — шаман
 Денис Мацуев — камео
 Дмитрий Соколов — Карл Маркс

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Анна Матисон
 Звукорежиссёры: Владимир Литровник, Виктор Тимшин и Никита Кобелев
 Исполнительные продюсеры: Мария Карнеева, Александра Шахназарова
 Линейный продюсер: Наталия Лаврова
 Линейный продюсер (ИРК): Павел Бицура
 Авторы сценария: Анна Матисон, Тимур Эзугбая
 Продюсер: Алексей Кублицкий
 Композитор: Максим Сергеев
 Подбор голосов: Михаил Лукашов
 Оператор-постановщик: Максим Шинкоренко
 Художники-постановщики: Сергей Онипенко, Сергей Воробьёв
 Фотограф-фотошоп: Сергей Онипенко
 Художники по гриму: Марина Дедова, Илона Левитская
 Художник по костюмам: Северина Недельчук
 Второй режиссёр по планированию: Анжела Мамаева
 Второй режиссёр площадка: Елена Шилова
 Режиссёры монтажа: Иван Лисичкин, Вадим Красницкий
 Супервайзер компьютерной графики: Александр Кравченко
 Колористы: Андрей Меснянкин и Максим Малявин
 Пиротехник: Андрей Березкин
 Кастинг-директор: Наталья Красильникова
 Директора́: Анатолий Никонов, Ирина Бабаян
 Музыкальный редактор: Мария Зинченко

Критика 
Критика фильма коснулась нелепо составленного сюжета, разваливающегося на части и хватающегося то за одну, то за другую сюжетную идею, но всё равно топчущегося на месте. Также фильм оказался не совсем завершённым, так как ожидаемого в развязке фильма примирения героев так и не показали. Среди плюсов фильма были отмечены шутки, душевные и неожиданные сцены, операторская работа и красота пейзажей.

Примечания

Ссылки 

Фильмы России 2015 года
Кинокомедии России
Кинокомедии 2015 года
Фильмы-мелодрамы России
Новогодние фильмы России
Фильмы на русском языке
Фильмы Анны Матисон
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России